Первоначально The Fartz были сформированы в 1981 году и были одной из первых известных хардкор-групп из Сиэтла, штат Вашингтон. Они были известны не только тем, что играли невероятно быструю и тяжелую музыку, но также и своими политически и социально сознательными текстами песен, которые критиковали политику правительства, религиозное лицемерие, расизм, сексизм и бедность.

Дискография 

 1981 Because This Fucking World Stinks 7” EP – Fartz Records
 1981 "Campaign Speech" on Seattle Syndrome Volume One compilation - Engram Records.
 1982 World Full Of Hate 12” LP – Alternative Tentacles, Virus 17
 1982,Because This Fucking World Stinks 7” EP reissue – Alternative Tentacles Virus 21
 1983 "Buried Alive" on Eastern Front Vol. II compilation.
 1990 You, We See You Crawling 12” EP – Musical Tragedies, Eight Tragedy
 1998 Because This Fuckin' World Still Stinks anthology LP/CD – Alternative Tentacles, Virus 217
 2000 N.W.T.O. 7-inch EP - Transparent Records, TR-26
 2001 What's in a Name LP/CD - Alternative Tentacles, Virus 262
 2002 Injustice, 15 Working Class Songs LP/CD Alternative Tentacles, Virus 279
 2002 Viet-Raq CD New Prejudice a2o Records

Исполнители Alternative Tentacles
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1981 году
Музыкальные коллективы из Сиэтла 
Рок-группы из штата Вашингтон
Хардкор-группы США